

Toponymes 
 Sirpa, village du Népal situé dans le district de Rolpa.

Personnalités 

 Sirpa Asko-Seljavaara (1939-), femme politique finlandaise ;
 Sirpa Lane (1955-1999), actrice et mannequin finlandaise.

Autres 
 SIRPA, acronyme de Service d'informations et de relations publiques des armées.